Football Club San Joaquín é um clube de futebol de Belize. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1971.

Clubes de futebol de Belize